Роналдиньо:

 Роналдиньо (род. 1980) — бразильский футболист, выступает на позиции атакующего полузащитника и нападающего. 
 Роналдиньо — уменьшительная форма бразильского имени Роналдо.